

Niemcy 
 Trebnitz – dzielnica miasta Gera
 Trebnitz – dzielnica Merseburga
 Trebnitz – dzielnica Teuchern
 Trebnitz – rzeka, dopływ Müglitz
 Trebnitz – były powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Trzebnica